Sfar peut désigner :

Entreprise 
SFAR, acronyme de Société française d'anesthésie et de réanimation
SFAR, Société des fonderies et ateliers de Randonnai (à Randonnai, département de l'Orne)

Patronyme 

Famille Sfar
Abdelaziz Sfar, sportif et fonctionnaire tunisien
Béchir Sfar, militant, administrateur et réformiste
Joann Sfar, auteur de bandes dessinées et réalisateur
Mustapha Sfar, maire de Tunis
Rachid Sfar, homme politique (fils de Tahar Sfar)
Ridha Sfar, fonctionnaire et homme politique
Selima Sfar, joueuse de tennis professionnelle
Tahar Sfar, homme politique et cofondateur du Neo-Destour